Urso ist:

 Urso (Spanien), eine römische Kolonie in Spanien, deren Stadtrecht (Lex Ursonensis) überliefert ist, heute Osuna (Sevilla) in Spanien
 der Handelsname eines Medikaments (Wirkstoff Ursodeoxycholsäure Ursodiol)

Urso ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Urso (* 1997), italienischer Sänger
 Adolfo Urso (* 1957), italienischer Politiker
 Camilla Urso (1842–1902), französische Violinistin
 Giuseppe D’Urso (* 1969), italienischer Mittelstreckenläufer
 Júnior Urso (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Kirk Urso (1990–2012), US-amerikanischer Fußballspieler
 Paolo Urso (* 1940), Bischof von Ragusa
 Phil Urso (1925–2008), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist

Urso ist der Name von:
 Urso von Salerno (auch Urso von Kalabrien oder lateinisch Ursus Calaber bzw. Urso Salernitanus; † 1225), italienischer Arzt, Philosoph und Autor